

Patronyme 
 Imogen Heap (1977-), auteure-compositrice-interprète britannique ;
 Mark Heap (1957-), acteur britannique ;
 Todd Heap (1980-), joueur de football américain.

Autre 
 Heap est le nom anglais pour tas, une structure de données en informatique.